Киблер () — фамилия и топоним.
 Киблер, Бренда Решел (более известная как Шайла Дженнингс; род. 1985) — американская порноактриса.
 Киблер, Стэйси (род. 1979) — американская актриса, модель и в прошлом профессиональный рестлер.
 Киблер — город, расположенный в округе Кроуфорд (штат Арканзас, США).